EBOE steht für:
 Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn, siehe Bahnstrecke Elmshorn–Bad Oldesloe
 Bahnhof Bochum-Ehrenfeld (DS100-Code)

Abkürzung